«Великий герой-любовник» — кинофильм 1977 года, ретро-комедия, поставленная Джином Уайлдером по собственному сценарию, он же снялся в главной роли.

Сюжет 

Действие происходит в Голливуде 1950-х годов. Герой Уайлдера, булочник Руди Хикмэн, принимает участие в конкурсе, среди участников которого сам Рудольф Валентино (Мэтт Коллинз). И хотя Руди совсем не актёр, но как это обычно бывает в комедиях положений, ему отчаянно везёт. Сюжет фильма весьма условен и выполняет роль мостика между скетчами.

В ролях 
 Джин Уайлдер — Руди Валентайн, известный как Руди Хикмэн
 Кэрол Кейн — Энни Хикмэн
 Дом Делуиз — Адольф Зиц
 Дэнни Де Вито — помощник режиссёра
 Фриц Фельд — ''Томазо Абалоне

Ссылки 

Кинокомедии 1977 года
Фильмы США 1977 года
Кинокомедии США
Фильмы на английском языке
Фильмы Джина Уайлдера